Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 31A dans le monde.

 Route fédérale 31a en Allemagne
 Route nationale 31a à Madagascar

Voir aussi